Мексика принимала участие в Летних Олимпийских играх 1960 года в Риме (Италия) в девятый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную медаль. Сборная страны состояла из 69 спортсменов (63 мужчины, 6 женщин).

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей.
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Мексики  на сайте Sports-reference.com

1960
Страны на летних Олимпийских играх 1960 года